

Toponyme

Spijk, hameau de la commune d'Altena, province du Brabant-Septentrional
 Spijk, village de la commune de Delfzijl, province de Groningue
 Spijk, village de la commune de West Betuwe, province du Gueldre
 Spijk, village de la commune de Zevenaar, province du Gueldre

Homonymie de toponyme